Suchan bezeichnet:
 Suchań, Stadt in Polen
 Sucháň, Gemeinde in der Slowakei

Suchan ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Suchan (1911–1971), deutscher Ökonom und Politiker (SPD) sowie schleswig-holsteinischer Landesbeamter und später Berliner Landeszentralbankpräsident
 Franz Benedict Suchan (1806–1871), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Hans Joachim Suchan (* 1946), deutscher Politiker
 Kerstin Suchan-Mayr (* 1975), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Udo Suchan (* 1952), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Suchan Kinoshita (Sūchan Kinoshita; * 1960), japanische Künstlerin